Curtis — третий студийный альбом рэпера 50 Cent, издан в 2007 году. В альбом вошло 17 треков, часть которых была записана совместно с Eminem, Mary J. Blige, Akon, Nicole Scherzinger и Justin Timberlake. Альбом дебютировал на втором месте в Billboard 200, было продано 691,000 копий диска, в первую неделю.

После выпуска альбома, Кертис получил, как правило, смешанные отзывы от музыкальных критиков. После нескольких лет резкого падения продаж, альбомная конкуренции с Канье Веста "Graduation’’ и в результате рекордного выступления оба альбома считаются «великим днем для хип-хопа.»

Список композиций

Чарты

Curtis в Billboard 
Альбом занял 2 позицию в Billboard 200 и продержался в нём 29 недель. Такое же место альбом занял в R’n’B\Hip-hop Albums и Rap Albums остававшись там на 45 и 31 неделю соответственно.

Curtis в других чартах

Примечания

Внешние ссылки 
 «Curtis» в Billboard 
 Обзор альбома 

50 Cent
Альбомы 50 Cent
Альбомы Shady Records
Альбомы Aftermath Entertainment
Альбомы Interscope Records
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные Dr. Dre
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil